

Toponyme 

 Herval, ville brésilienne du Sud-Est de l'État du Rio Grande do Sul.
 Santa Maria do Herval, ville brésilienne de la mésorégion métropolitaine de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.
 São José do Herval, municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Sul.
 Herval d'Oeste, ville brésilienne de l'intérieur de l'État de Santa Catarina.

Patronyme 

 René Herval (1890-1972), historien et écrivain normand.